Фриц Риман:
 Риман, Фриц (1902—1979) — немецкий психолог, психоаналитик, психотерапевт, астролог и писатель.
 Риман, Фриц (1859—1932) — немецкий шахматист.